Вулиця Таджицька — вулиця в багатьох населених пунктах України та інших країн. Назва — на честь Республіки Таджикистан.

Вулиця Таджицька — вулиця в смт Біленьке, Донецька область.
 Вулиця Таджицька — вулиця в місті Горлівка.
 Вулиця Таджицька — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Таджицька — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Таджицька — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Таджицька — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Таджицька — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці